Sezona Formule 1 1985 je bila šestintrideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 7. april 1985 z dirko za Veliko nagrado Brazilije, končala pa 3. novembra 1985 s petnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Avstralije. Dirkaški naslov je osvojil Francoz Alain Prost, moštvenega pa McLaren.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1985.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Opombe 

1985
1985 v športu